Hauan ist der Familienname folgender Personen:

 Åshild Hauan (1941–2017), norwegische Politikerin
 Haakon Hauan (1871–1961), norwegischer Politiker
 Marit Anne Hauan (* 1955), norwegische Volkskundlerin
 Wanja Hauan (* 1945), norwegische Leichtathletin